Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс виграли титул, перемігши у фіналі пару Алісія Молтон і Пола Сміт з рахунком 6–4, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (фінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (чвертьфінал)
 К О'Ніл /  Пем Вайткросс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Nashville Doubles Draw 

Virginia Slims of Nashville
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983